van Wieringen ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Claesz. van Wieringen (um 1580–1633), niederländischer Maler und Radierer